Déjà vu, een psychologisch verschijnsel
 Déjà Vu (computerspel), een computerspel uit 1985
 Déjà Vu XL, een muziekfestival op het voormalige terrein van de Blerickse Frederik Hendrikkazerne in de Nederlandse gemeente Venlo
 DejaVu, een verzameling van lettertypes die gebaseerd zijn op de Bitstream Vera-lettertypes
 Aftershock (Silverwood Theme Park), een achtbaan in het Amerikaanse pretpark Silverwood Theme Park die voorheen Déjà Vu heette

Film
 Deja Vu (1988), een Sovjet-Poolse komediefilm
 Déjà Vu (1997), een Amerikaanse film
 Dejavu (2003), een Spaanse korte film
 Déjà Vu (2006), een Amerikaanse thrillerfilm

Muziek
 Déjà vu (Blue System), een muziekalbum van de Duitse muziekgroep Blue System
 Déjà vu (album van CSNY) (1970), een muziekalbum van Crosby, Stills, Nash and Young
 Déjà vu (lied van CSNY) (1970), een muziekalbum van Crosby, Stills, Nash and Young
 Déjà vu live (2008), een muziekalbum van Crosby, Stills, Nash and Young
 Deja vu (All Over Again), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger John Fogerty
 Déjà vu (Hitomi), een muziekalbum van de Japanse zangeres Hitomi
 Dejavu (Koda Kumi), een muziekalbum van de Japanse zangeres Koda Kumi
 Déjà fou, een muziekalbum van de Britse band Strawbs
 Déjà vu (A.B.'s), een nummer uit 1984 van de Japanse groep A.B.'s
 Déjà Vu (Beyoncé), een nummer van de Amerikaanse R&B-zangeres Beyoncé
 Déjà vu (Dionne Warwick), een nummer van de Amerikaanse zangeres Dionne Warwick
 Déjà Vu (Inna), de tweede single van de Roemeense zangeres Inna
 Déjà vu (Something for Kate), een single uit 2003 van de Australische rockgroep Something for Kate
 Déjà vu (3OH!3), een single uit 2010 van het Amerikaanse duo 3OH!3

Theater
 Déjà Vu (toneelstuk), een toneelstuk uit 1991 van John Osborne

Televisie
 Déjà Vu (2007), een Franse televisieserie uit 2017
Déjà Vu (televisieserie), een Vlaamse televisieserie uit 2021
2007